Nine Hundred Grandmothers è una raccolta di racconti di fantascienza di R. A. Lafferty pubblicata nel 1970 dalla casa editrice Ace Books, per la collana Ace SF Special, Series 1

L'opera ripropone 21 racconti pubblicati tra il 1960 e il 1968. La raccolta prende il nome da un breve racconto Novecento Nonne (Nine Hundred Grandmothers), pubblicato nel febbraio del 1966 sulla rivista If.

Nel 1971 l’antologia ha ottenuto la nomination per il Premio Locus per la miglior Antologia nota nel ‘70 come Miglior Antologia/Collezione (Best Anthology/Collection)

Storia 

Nine Hundred Grandmothers è la prima antologia dello scrittore Lafferty.

In un’intervista condotta da Tom Jackson all’autore Lafferty, (stampata nel 39 ° numero della rivista di fantascienza Lan's Lantern nel 1991), lo scrittore racconta il grado di influenza, l’effetto avuto sulla scrittura e quanta voce aveva nella scelta delle storie che sarebbero state pubblicate l’autore Terry Carr, il quale aveva acquistato molti dei primi libri di Lafferty.

Terry Carr mi ha insegnato che una storia deve iniziare con il botto ... Beh, forse tutte le storie non devono iniziare con il botto, ma tutti i magazzini di Terry Carr hanno dovuto iniziare con un botto di qualche tipo. Terry mi ha anche detto che 'Puoi perdere un lettore, completamente e per sempre, in quindici secondi. Non lasciarlo mai nemmeno per un intervallo di quindici secondi senza un modo per riprenderlo. " Qualsiasi altra cosa che Terry mi ha detto è contenuta in quei due ottimi consigli. In Novecento nonne, Terry mi ha dato le sue preferenze sulle storie da inserire nel libro e mi ha chiesto se volevo apportare modifiche. Erano tutte belle storie e non ho apportato alcuna modifica.

Elenco dei racconti 

 Novecento Nonne (Nine Hundred Grandmothers, febbraio 1966) pag. 4
 Terra dei grandi cavalli (Land of the Great Horses, ottobre 1967) pag.20
 Ginny (Ginny Wrapped in the Sun, agosto 1967) pag.29
 Le Sei Dita Del Tempo (The Six Fingers of Time , settembre 1960) pag.49
 Duello sulla montagna (Frog on the Mountain, 1970) pag.74 inedito
 L'umanità intera (All the People , dicembre 1962) pag.106
 Associazione Genitori e Insegnanti (Primary Education of the Camiroi, dicembre 1966) pag.119
 La lenta notte di martedì (Slow Tuesday Night, luglio 1965) pag.134
 Snoffols (Snuffles, dicembre 1960) pag.143
La congiura contro Carlomagno (Thus We Frustrate Charlemagne, febbraio 1967) pag.171
Il Nome Del Serpente (Name of the Snake, aprile 1964) pag.185
La Valle Stretta (Narrow Valley, settembre 1966) pag.196
Leggi E Usanze Dei Camiroi (Polity and Custom of the Camiroi, giugno 1967) pag.212
Nel Nostro Isolato (In Our Block, giugno 1965) pag.228
Macchina Mangiatutto (Hog-Belly Honey, settembre 1965) pag.236
Terrore Di Sette Giorni (Seven-Day Terror, marzo 1962) pag.246
Help! Help! (The Hole on the Corner , gennaio 1967) pag.254
Come si chiamava quella città? (What's the Name of That Town?, ottobre 1964) pag.269
Con Occhio Altrui (Through Other Eyes, febbraio 1960) pag.282
Uno Alla Volta (One at a Time, 1968) pag.297
Piu' Siamo Meglio Stiamo (Guesting Time, maggio 1965) pag.310

Edizioni

Note

Annotazioni

Note

Collegamenti esterni 
 

Raccolte di racconti di fantascienza
Racconti in inglese
Opere letterarie del 1970